«Пандорум» (, 2009) — научно-фантастический художественный фильм по сценарию Трейвиса Миллоу, режиссёр Кристиан Альварт. В фильме снимались актёры Бен Фостер, Деннис Куэйд, актриса Антье Трауэ и спортсмен и актёр Кунг Ле. Съёмки фильма проходили в Берлине в августе 2008 года. Премьера в США состоялась 25 сентября 2009 года, в России — 15 октября 2009 года.

Сюжет 
Два астронавта — капрал Нолан Бауэр (Бен Фостер) и лейтенант Пэйтон (Деннис Куэйд) — выходят из анабиоза, не помня о том, кто они, что должны делать и что случилось с шестьюдесятью тысячами пассажиров их корабля «Элизиум» (). Они не имеют доступа к капитанскому мостику, не могут связаться с другими членами экипажа, в том числе с командой управления полётом, которую они должны сменить на посту. Изучая под руководством Пэйтона корабль, Бауэр разговаривает с Пэйтоном о пандоруме, психическом расстройстве, вызванном длительным пребыванием в состоянии гиперсна (анабиоза), его симптомах и последствиях, в числе которых паранойя, шизофрения, яркие галлюцинации и склонность к агрессии.

Исследуя корабль, Бауэр обнаруживает мёртвые тела (в том числе тело недостающего члена экипажа 5-й группы — лейтенанта Купера) и быстро движущиеся человекоподобные создания, вооружённые ножеподобными когтями. Сбегая от одного из таких существ, Бауэр встречается с другими выжившими людьми (Мэн и Надиа), и они вместе пытаются добраться до ядерного реактора. Реактор выйдет из строя, если Бауэр не успеет его перезапустить.

В поисках реактора группа встречается с ещё одним выжившим, который рассказывает им историю о том, что произошло до их пробуждения. Их миссия — отчаянная попытка спасти человечество. С Земли, страдающей от перенаселённости, в 123-летнее путешествие к похожей на Землю экзопланете Танис для создания человеческой колонии был направлен космический корабль с пребывающими в анабиозе поселенцами и командой. Когда корабль принимает последнее сообщение с Земли, сообщающее экипажу, что планеты Земля больше нет и что они — последние выжившие, один из трёх бодрствующих членов экипажа сходит с ума, убивает двух других членов экипажа, а затем, изображая из себя бога, выводит из анабиоза большую часть пассажиров, но ничего им не рассказывает о произошедшем. По словам выжившего, когда «богу» наскучивает его времяпрепровождение, он погружается обратно в анабиоз, оставляя после себя кровавую анархию. Генетические модификаторы, введённые каждому члену экипажа перед началом миссии для быстрой адаптации к условиям планеты, в итоге адаптировали их к условиям корабля, превратив их потомков в монстров-каннибалов, с которыми и столкнулись Бауэр и другие выжившие. Рассказав об этом, этот выживший усыпляет их газом. После пробуждения они закованы в цепи, а выживший собирается употребить их в пищу.

Тем временем Пэйтон разговаривает с ещё одним членом команды — капралом Гэллоу (Кэм Жиганде), который открывает ему, что входил в экипаж, получивший сообщение о гибели Земли. О том, что произошло после, Гэллоу даёт противоречивые сведения, из которых становится известно, что у двух других членов экипажа Гэллоу начался пандорум, и ему пришлось убить их, чтобы выжить. В настоящий момент большая часть обитателей судна либо мертвы, либо мутировали.

В это время Бауэру удаётся убедить выжившего в необходимости перезагрузки реактора судна. Группа добирается до реактора и успешно его перезапускает. Мэн гибнет в бою с людоедами. Проходя через зону, где в состоянии гиперсна пребывают пассажиры судна, Бауэр видит камеру жены Пэйтона, и его воспоминания теперь позволяют понять, что Пэйтон — не тот, за кого себя выдаёт. Пэйтон — это на самом деле Гэллоу. Гэллоу, как видит зритель, — это просто часть сознания Пэйтона, а человек, называющий себя Пэйтоном, — постаревший Гэллоу, поддавшийся в своё время пандоруму и убивший двух других членов экипажа. Корабль уже давно достиг пункта назначения и сел на дно моря (в бортжурнале есть запись, относящаяся к 123-му году миссии). Затем Бауэр борется с Пэйтоном/Гэллоу и выстреливает в мутанта (являющегося галлюцинацией в результате проявившегося синдрома пандорума), вылезающего из электрощита, тем самым повреждает корпус корабля. Вода начинает проникать внутрь судна, что приводит к смерти Пэйтона/Гэллоу. Бауэр с Надией успевают эвакуироваться с корабля в камере для анабиоза. Вследствие повреждения корпуса корабля компьютер начинает экстренную эвакуацию, выбрасывая на поверхность оставшихся 1211 поселенцев, пребывающих в анабиозе. Популяция человечества на планете составляет 1213 человек.

В ролях

Релиз 
28 февраля 2009 года фильм был представлен на фестивале «WonderCon» — ежегодной выставке, посвящённой комиксам и их экранизациям, которая проходит в Сан-Франциско, там же впервые был показан трейлер фильма.

Слоган фильма: «Не бойся конца света. Бойся того, что будет потом» ().

См. также 
 Пассажиры (фильм, 2016)
 Корабль поколений
 Спящий корабль
 Пасынки Вселенной

Примечания

Ссылки 
 Трейлер фильма «Пандорум» 

Фильмы Германии 2009 года
Фильмы Великобритании 2009 года
Фильмы ужасов 2009 года
Фантастические фильмы 2009 года
Фильмы-боевики Германии
Фильмы ужасов Германии
Фантастические фильмы Германии
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы ужасов Великобритании
Фантастические фильмы Великобритании
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о психических заболеваниях
Фильмы о мутантах
Фантастические фильмы о космосе
Научно-фантастические фильмы ужасов
Фильмы на английском языке
Фильмы Summit Entertainment
Перенаселение в фантастике
Фильмы Constantin Film
Фильмы, спродюсированные Полом У. С. Андерсоном